Check ça est une émission radiophonique de la station française Fun Radio.

Check Ça est une émission née, à l'origine, de la proposition faite par Antoine « Wave » Garnier, journaliste indépendant aux États-Unis, à Jean Isnard lors d'un voyage à New York en 1995. Un an et demi plus tard, la proposition est acceptée. Fun Radio monte un studio dans une régie parallèle et plusieurs formules sont essayées. Finalement, la plus pertinente est composée de deux DJ’s aux sensibilités différentes (DJ Mosko, DJ Reego), d’un tchatcher (MC Lune), d’un réalisateur rappeur (Mickael Quiroga), et du journaliste spécialisé (Antoine Garnier).

Elle introduit la culture Hip-hop sur l’antenne de Fun Radio. Elle passe d’une heure à deux heures. Cette émission a accueilli la quasi-totalité du rap français de l'époque en freestyle en live ainsi que bon nombre d'artistes américains (LL Cool J, ODB, Fugees, Mobb Deep...)

Elle s’arrête après une saison à la suite d'un audit américain défavorable commandée par le groupe RTL, face à une station qui perd de l’argent.

Aujourd'hui 
 DJ Mosko officie en tant que DJ du collectif de rappeurs la Mafia K1fry.
 DJ Reego est resté quelque temps à Fun en tant que technicien avant de se consacrer pleinement à la production (Princess Anies, Rohff, 113...), en 2002 il réalise avec son binôme Doltz le titre Qui est l'exemple de Rohff qui sera vendu à plus de .
 Mc Lune-Didier Clarck, le premier en France à faire l'horoscope en rap, au départ son nom était Mc Soleil, petit clin d’œil à Mc Solaar et Madame Soleil célèbre voyante, mais à la suite du décès de cette dernière ses ayants droit non pas accepté l'utilisation du nom Mc Soleil , qui était bien plus rayonnant comme pseudonyme. Didier Clarck également appelé Polichinel  a monté un groupe, La Troupe, qui a été un temps signé sur le label Scorpio Music. Il va par la suite réaliser  trois albums pour enfants en tant qu’auteur, mélodiste et interprète pour France télévision. "La Stroumpf Party ". Baby Hip-hop , et Bébé Lilly. Élaboration d’une campagne estivale pour enfant avec TF1 média, chef de projet, écriture d’un album, mélodiste, coaching vocal d’un groupe d’enfants spécialisés dans le doublage Disney. Gestion de la ligne éditoriale du site internet en partenariat avec Tfou. Réalisateur de clips vidéo et de films institutionnels. Il crée en 2015 la marque de vêtement Mrandmrsclarck. Auteur - composteur - interprète sous le pseudonyme Mister Clarck.
 Michael Quiroga a poursuivi sa carrière d’animateur chez Ado FM, puis France Inter en tant que chroniqueur dans l'émission de Stéphane Bern, avant d’entamer celle d’humoriste. 
 Antoine Wave Garnier a créé l’émission Camera Graffiti sur La 5, puis est devenu rédacteur en chef du magazine spécialisé Radikal avant de se lancer dans le monde de l’édition et de sortir des ouvrages Souffle, au cœur de la génération Hip Hop entre New York et Paris. Vol 1& 2, puis Les Suprêmes, La révolution vibracultic (cf. les-supremes.com et souffle2vie.com) sur sa propre boite d’édition tout en continuant la rédaction de chroniques socio-politiques sur différents sites Internet.

Ancienne émission de radio
Émission de radio sur Fun Radio
Émission musicale de radio
Émission de radio créée en 1996
Émission de radio disparue en 1998